En informatique :
 Type abstrait de données aussi appelé tableau associatif ;
 La table des symboles est l'utilisation de ce type abstrait pour gérer les identificateurs dans un compilateur.